Harpo (cantante)  – cantante svedese
 Harpo (fumetto)  – personaggio immaginario protagonista di una omonima serie di fumetti a strisce
 Slim Harpo – cantautore e armonicista statunitense
 Harpo's Music – casa discografica italiana indipendente bolognese
 Harpo Marx – comico ed attore statunitense, uno dei Fratelli Marx